Hasenried ist der Ortsname von

 Hasenried (Sulzberg), Ortsteil des Marktes Sulzberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Hasenried (Weiler-Simmerberg), Ortsteil des Marktes Weiler-Simmerberg, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern